{{Taxobox début | animal | Europejara | Europejara olcadesorum.png | <center>Reconstitution du crâne et de la tête dEuropejara olcadesorum.La barre horizontale mesure .</center>}}Europejara est un genre éteint de ptérosaures à crête de la famille des tapéjaridés.

Il a vécu en Espagne où il a été découvert dans la formation géologique de La Huérguina dans les calcaires laminés du Konzentrat-Lagerstätte de Las Hoyas près de Cuenca. Ce niveau est daté du Barrémien supérieur (Crétacé inférieur), il y a environ entre  (millions d'années).

Le genre Europejara n'est représenté que par une seule espèce : Europejara olcadesorum. L'holotype est constitué d'un crâne incomplet, écrasé et aplati dorso-ventralement, et de la mandibule qui elle est conservée en vue latérale.

 Étymologie 
Europejara est une combinaison de Tapejara, genre qui a donné son nom aux différents clades de Tapejaromorpha, Tapejaridae, Tapejarinae et Tapejarini et Europe pour souligner qu'il s'agit du premier Tapejaridae découvert sur ce continent. Le nom d'espèce olcadesorum vient des Olcades, un peuple de Celtibères, premiers habitants de la région de Cuenca. 

 Description 
Le genre Europejara présente plusieurs autapomorphies dont une caractéristique remarquable qui le distingue des autres Tapejarinae : la pointe de sa mandibule est fortement recourbée vers l'arrière avec, de profil, une forme de flèche.

Europejara olcadesorum est un Tapejarinae de petite taille dont l'envergure a été estimée à environ  en se basant sur une comparaison de ses restes avec ceux d'autres ptérosaures de la même sous-famille.
Il possède un bec puissant, dépourvu de dents.

 Répartition stratigraphique et géographique 
 
C'est à la fois, le plus ancien Tapejaridae connu, le plus ancien ptérosaure dépourvu de dents et le premier Tapejaridae découvert en Europe.

Avant la découverte dEuropejara, les tapéjaridés n'étaient connus qu'au Brésil et en Chine. Leur présence en Europe démontre leur répartition mondiale sur les continents du Gondwana et de la Laurasia.

Son âge plus ancien que les autres tapéjaridés, prouve que ces reptiles volants à crête sont apparus dès le Barrémien, ce qui suggère que le groupe pourrait avoir une origine eurasienne.

Paléobiologie 
Les tapéjarinés ont généralement été considérés comme frugivores et granivores.
Par ailleurs, de nombreux pollens d'angiospermes ont été découverts avec Europejara olcadesorum dans les couches de  Las Hoyas.

Cette concomitance entre le développement des premiers ptérosaures tapéjarinés et la première phase de diversification des angiospermes primitifs (E.A.D., « Early Angiosperm Diversification ») suggère que ces reptiles volants pourraient avoir été un vecteur de la dispersion des angiospermes sur les différents continents du Crétacé inférieur. Seule la découverte de restes du contenu intestinal de ptérosaures pourrait valider ou non cette hypothèse.

Classification 
Les inventeurs de l'espèce ont souligné sa proximité avec Tapejara wellnhoferi. 

En 2014, une analyse phylogénétique conduite par Andres, Clark et Xu place Europejara olcadesorum en groupe frère de Tapejara wellnhoferi au sein des tapéjarinés comme indiqué dans leur cladogramme :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Article connexe 
 Tapejara

Ptérosaure du Crétacé inférieur
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Azhdarchoidea
Ptérosaure d'Europe
Paléontologie en Espagne
Taxon fossile décrit en 2012